Rollinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Rollinger (* 1982), luxemburgischer Althistoriker
 Claus Rollinger (* 1950), deutscher Informatiker
 Norbert Rollinger (* 1964), luxemburgischer Versicherungsmanager
 Robert Rollinger (* 1964), österreichischer Altorientalist und Althistoriker